Arondismentul Senlis (în ) este un arondisment din departamentul Oise, regiunea Picardia, Franța.

Subdiviziuni

Cantoane 
 Cantonul Betz
 Cantonul Chantilly
 Cantonul Creil-Nogent-sur-Oise
 Cantonul Creil-Sud
 Cantonul Crépy-en-Valois
 Cantonul Montataire
 Cantonul Nanteuil-le-Haudouin
 Cantonul Neuilly-en-Thelle
 Cantonul Pont-Sainte-Maxence
 Cantonul Senlis

Comune 

Senlis